Gunda Mihály (1918–1989) bányamérnök
 Gunda Mihály (1957) erdőmérnök